– japoński serial animowany z 1991 roku. Oparty na motywach powieści autorstwa Frances Hodgson Burnett o tym samym tytule.

Wersja polska 
Serial był emitowany premierowo w latach 90. na kanale Polonia 1, a następnie powtórzony w Polsat 2. Serial nadawany był z angielskim dubbingiem i polskim lektorem.

Wersja japońska

Obsada (głosy) 
 Miina Tominaga jako Mary
 Mayumi Tanaka jako Dick
 Minami Takayama jako Collin
 Akio Ohtsuka jako Hawkins
 Chika Sakamoto jako Martha
 Osamu Saka jako Clevin
 Fumihiko Tachiki jako Pitcher
 Kazuyo Aoki jako Susan
 Masamichi Sato jako Sam
 Midori Nakasawa jako Natalie
 Rokuro Naya jako Henry
 Toshiko Ota jako Medlock
 Yoichi Miyakawa jako Ben
 Tomoko Munakata jako Narrator

Piosenki 
 Opening: 逆転タイフーン (Gyakuten Typhoon) w wykonaniu Yoshie Hayasaka
 Ending: はらほろひれはれ (Harahorohirehare) w wykonaniu Yoshie Hayasaka

Lista odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 Tajemniczy ogród w bazie tanuki.pl 
 Tajemniczy ogród w bazie Anime News Network 
 Tajemniczy ogród w bazie IMDb 
  w bazie anime.info.pl. 

Filmowe adaptacje utworów Frances Hodgson Burnett
Japońskie adaptacje filmowe
Japońskie telewizyjne seriale animowane
Seriale animowane emitowane w Polonia 1
Seriale telewizyjne emitowane od 1991